La Serie C2 1997-1998 è stata la 20ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 31 agosto 1997 ed è terminata il 14 giugno 1998.

Stagione

Novità
Il  non si iscrisse al campionato per problemi economici, al suo posto fu ripescato l'.

Formula
Per la promozione, la squadra 1ª classificata veniva promossa direttamente, mentre le squadre dalla 2ª alla 5ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre vincenti disputavano una finale a gara unica dove la squadra vincente veniva promossa nella categoria superiore.

Per le retrocessioni, l'ultima classificata di ogni girone retrocedeva direttamente, mentre le squadre dalla 14ª alla 17ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre perdenti retrocedevano nella categoria inferiore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1998-1999.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1998-1999.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Cremapergo è stato poi ripescato in Serie C2 1998-1999 a completamento di organici.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1998-1999.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1998-1999.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Tempio è stato poi ripescato in Serie C2 1998-1999 a completamento di organici.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1998-1999.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1998-1999.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
L'Olbia ha scontato 5 punti di penalizzazione.

Il Chieti è stato poi ripescato in Serie C2 1998-1999 a completamento di organici.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
1997